

Persone 
 Paul Antony Young – cantante britannico di musica pop rock
 Paul Young – motociclista australiano
 Paul Young – cantante e percussionista britannico dei Sad Café e Mike + The Mechanics
 William Paul Young – scrittore canadese
 Paul Young – calciatore giamaicano
 Paul Young – calciatore vanuatuano

Personaggi immaginari 
 Paul Young – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives